Lakatos Sándor
 Lakatos Sándor (1819–1892) táncmester, színpadi táncos
 Lakatos Sándor (1870–1940) újságíró, nótaszerző
 Lakatos Sándor (1924–1994) cigányzenész, a Magyar Rádió népizenekarának alapító prímása
 Dr. Lakatos Sándor (1980) unitárius pap, tanár, zenész, történész
hasonló nevűek
 Déki Lakatos Sándor (1942–2011) cigányzenész, prímás 
 ifj. Déki Lakatos Sándor (1965) cigányzenész, prímás
 Soso Lakatos Sándor dzsesszzenész

Jegyzetek